Haskell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Haskell County (Kansas)
 Haskell County (Oklahoma)
 Haskell County (Texas)